Du Cane bezeichnet:
 Charles Du Cane (1825–1889), britischer Abgeordneter und Gouverneur von Tasmanien
 John Philip Du Cane (1865–1947), britischer Offizier
 die Du Cane Range, ein Gebirge in den Central Highlands von Tasmanien